Die Einladung steht für:
 Die Einladung (1973), französische Tragikomödie von Claude Goretta
 Die Einladung (1985), polnisches Filmdrama von Wanda Jakubowska
 Die Einladung (Märchen), Märchen von Richard Hughes

Siehe auch: